Dinant kan syfta på:

 Dinant (geologisk tidsperiod) – en geologisk tidsperiod, som i Europa är alternativ till Mississippi (geologisk tidsperiod) och äldre karbon.
 Couque de Dinant – ett extremt hårt och sött kex
 2765 Dinant – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Belgien 

 Arrondissement de Dinant – i provinsen Namur
 Dinant, stad och kommun i  Vallonien, Province de Namur, 

Robotskapade Belgienförgreningar